

Editoria 
 Breitkopf & Härtel – antica casa editrice musicale fondata nel 1719 a Lipsia da Bernhard Christoph Breitkopf

Persone 
 Lis Hartel – cavallerizza danese
 Marcel Hartel – calciatore tedesco, centrocampista
 Wilhelm von Hartel – filologo e politico classico austriaco al quale è stato intitolato il Premio Wilhelm Hartel